Dourada pode referir-se a:

A cor dourada
Um tipo de manga (fruta).
À planta Psychotria rigida, ou douradão;

Peixes
Dourada é ainda o nome comum partilhado por várias espécies de peixes:

 Lichia amia

No BrasilBrachyplatystoma flavicans, Brachyplathystoma filamentosum, Brachyplatystoma rousseauxii ou dourado
Em Cabo Verde e em PortugalSparus aurata, o mais usualCoryphaena hippurus ou dourado
Em MoçambiqueRhabdosargus sarba'' ou xinguende

Desambiguação